Marxer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Marxer (1876–1945), Schweizer Kunstmaler und Grafiker
 Anton Marxer (1703–1775), Weihbischof in Wien
 Cornelia Marxer, liechtensteinische Badmintonspielerin
 Donath Marxer (* 1963), liechtensteinischer Fußballspieler
 Franz Josef Marxer (1871–1958), liechtensteinischer Politiker
 Gunilla Marxer-Kranz (* 1972), liechtensteinische Politikerin (VU)
 Günther Marxer (* 1964), liechtensteinischer Skirennläufer
 Hansjörg Marxer, liechtensteinischer Zahnarzt und Kieferorthopäde
 Herbert Marxer (* 1952), liechtensteinischer Skirennläufer
 Hugo Marxer (* 1948), liechtensteinischer Bildhauer
 Horst Marxer (* 1957), liechtensteinischer Fußballspieler

 Karl Marxer (1880–1944), liechtensteinischer Politiker (FBP)

 Manuela Marxer (* 1965), liechtensteinische Leichtathletin
 Maria Marxer, liechtensteinische Politikerin
 Marlies Amann-Marxer (* 1952), liechtensteinische Politikerin
 Martin Marxer (* 1999), liechtensteinischer Fußballspieler
 Melitta Marxer (1923–2015), Liechtensteiner Aktivistin und Frauenrechtlerin
 Otto Marxer (1896–1942), deutscher SA-Obergruppenführer
 Patrik Marxer, liechtensteinischer Fußballspieler

 Regina Marxer (* 1951), Liechtensteiner Grafikerin und Künstlerin
 Rudolf Marxer (1904–1972), liechtensteinischer Politiker
 Werner Marxer (* 1950), liechtensteinischer Künstler und ehemaliger Polizeichef der liechtensteinischen Landespolizei
 Wolfgang Marxer (* 1960), liechtensteinischer Politiker

Marxer ist der Name folgender Orte:
 Marxer (Günzach), ein Ortsteil der Gemeinde Günzach im Landkreis Ostallgäu, Bayern